Francesco Varalda – calciatore
Giacomo Varalda – calciatore
Rinaldo Varalda – calciatore